

Кузнецовська — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Кузнецовська — присілок, Маркушевське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Кузнецовська — присілок, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область